Francesco Pennisi ist der Name folgender Personen:

* Francesco Pennisi (Bischof) (1898–1974), italienischer Bischof
 Francesco Pennisi (Komponist) (1934–2000), italienischer Komponist